Вейга:

 Вейга, Габри (род. 2002) — испанский футболист.
 Вейга, Карлуш — первый демократически избранный премьер-министр Кабо-Верде.
 Вейга, Рафаэл (род. 1995) — бразильский футболист.
 Вейга, Эусебио да (1718—1798) — португальский математик и астроном.
 Вейга — река на Онежском полуострове, впадает в Онежскую губу Белого моря.
 Вейга-де-Лила — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.